Tabela wszech czasów Serie A obejmuje podsumowanie sezonów w Serie A, poczynając od 1929. Tablica zawiera prawdziwe zdobyte punkty każdego klubu, otrzymane zgodnie według naliczania punktów w Serie A (czyli 2 punkty za zwycięstwo do sezonu 1993/94 i 3 punkty od sezonu 1994/95, wtedy jak za remis naliczano zawsze 1 punkt). Ostatnie dwie kolumny pokazują, jak wyglądałaby tabela przy obliczeniu odpowiednio 2 lub 3 punktów za każde zwycięstwo.

Tabela mieści dane zgodne ze stanem na koniec sezonu 2008/09. Pogrubioną czcionką zostały oznaczone kluby występujące w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech w sezonie 2009/10:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Tabela wszech czasów Serie A (2 pkt za zwycięstwo) na stronie RSSSF.
 Always-up-to-date Tabela wszech czasów Serie A (3 pkt za zwycięstwo)

Piłkarskie rankingi
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech